Le Championnat de La Réunion de football 1977 était la  de la compétition qui fut remportée par le FC Ouest.

Classement 

|}

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

1977
Années 1970 à La Réunion
Histoire du sport à La Réunion
Football en France en 1977